Дже́фферсон () — англомовне патронімічне прізвище.

Відомі носії:
 Ел Джефферсон (;  1985) — американський професійний баскетболіст, центровий.
 Мелісса Джефферсон (;  2001) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на бігу на короткі дистанції, чемпіонка світу.
 Річард Джефферсон (;  1980) — американський професіональний баскетболіст
 Томас Джефферсон (; 1743—1826) — 3-й президент США (1801—1809).

Патронімічні прізвища